Richard Wright (1908–1960) – amerykański pisarz
 Richard B. Wright (1937–2017) – kanadyjski pisarz
 Richard Wright (1943–2008) – brytyjski muzyk rockowy, członek Pink Floyd
 Richard Wright (ur. 1977) – angielski piłkarz, bramkarz